Batoepoetih kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Batu Putih (berg), Moluckerna, 
 Bukit Batuputih (berg i Indonesien, Kalimantan Barat), 
 Gunung Batuputih (berg i Indonesien, Lampung), 

Robotskapade Indonesienförgreningar